Anthriscus rupicola är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Henri Godet. Anthriscus rupicola ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
rupicola